Новозубово — село в Спасском районе Пензенской области России. Является административным центром Зубовского сельсовета.

История 
В 1991 году Указом президиума ВС РСФСР центральная усадьба совхоза «Зубовский» была переименована в село Новозубово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Пензенская область)